Лако́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 105 км на схід від Тулузи, 55 км на південний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 1728 осіб у працездатному віці (15-64 років) 1288 були активні, 440 — неактивні (показник активності 74,5%, у 1999 році було 73,4%). З 1288 активних працювали 1194 особи (643 чоловіки та 551 жінка), безробітних було 94 (41 чоловік та 53 жінки). Серед 440 неактивних 103 особи були учнями чи студентами, 169 — пенсіонерами, 168 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1134 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2481,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Лакон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лакон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн